Mineola kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:

 Mineola (Alabama)
 Mineola (Arkansas)
 Mineola (Iowa)
 Mineola (Missouri)
 Mineola (New York)
 Mineola (Texas)

Zie ook 
 Minneola (doorverwijspagina)